Hénin-Beaumont, Pas-de-Calais (samenvoeging van de vroegere gemeenten Hénin-Liétard en Beaumont-en-Artois)
 Hénin-sur-Cojeul, Pas-de-Calais

Zie ook
 Justine Henin (zonder accent) 
 Vincent Henin, striptekenaar